Појам Сергеј Новиков може да се односи на
 Сергеј Новиков (биатлонац), белоруски биатлонац
 Сергеј Новиков (математичар), руски математичар